Partito dell'Unità – partito politico liberiano
Partito dell'Unità – partito politico ungherese